Асалха́н Ользо́нович Бороно́ев (род. 1937) — советский и российский учёный-, первый декан факультета социологии СПбГУ (1989—2000), лауреат премии имени М. М. Ковалевского (2013). Доктор философских наук, профессор.

Биография 
Родился 25 июня 1937 года в улусе Старый Хогот Эхирит-Булагатского аймака Бурят-Монгольской АССР (ныне деревня в Баяндаевском районе Иркутской области).

В 1955 году окончил школу. Работал в колхозе, в окружной газете, затем служил в Советской Армии.

В 1964 году окончил философский факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ), где его учителями были профессора В. П. Тугаринов и П. Ф. Никандров. 

Продолжил образование в аспирантуре ЛГУ и в 1968 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Методологические вопросы исследования национальной психологии».

Дальнейшая научная и общественная деятельность связана с ЛГУ, где прошёл путь от ассистента кафедры философии для гуманитарных факультетов до заведующего этой кафедрой (с 1986 года).
 
В 1980 году защитил докторскую диссертацию, посвящённую нравственно-психологическим проблемам социалистического образа жизни.

В 1987 году был избран на конкурсной основе директором Научно-исследовательского института комплексных социальных исследований (НИИКСИ) при ЛГУ.

В 1989—2000 годах — первый декан факультета социологии.

Научная деятельность 
Круг научных интересов — теоретическая и этническая социология, история российской социологии, социальная антропология, сравнительные социологические межрегиональные и межстрановые исследования. 

Один из первых в стране исследователей в области этнической социологии. Совместно с профессором Ю. Н. Емельяновым один из основателей социальной антропологии в России как специальности.

Организатор и ответственный редактор нескольких периодических изданий:
 4 выпуска серии «Российская социология»;
 9 томов «Российские социологи»;
 2 выпуска «Человек в зеркале наук»;
 6 томов «Проблемы теоретической социологии».

С 1987 по 2002 годы — председатель Головного совета по социологии Министерства образования и науки Российской Федерации.

В 1993 году выступил инициатором  возрождения социологического общества имени одного из самых знаменитых российских социологов М. М. Ковалевского и был его председателем до 2007 года (в настоящее время — почётный председатель), также на факультете ежегодно проходят социологические Ковалевские чтения.

Инициатор учреждения такого неофициального профессионального праздника, как День социолога.

Участник международных проектов и программ, читал лекции в университетах Ориенте (Сантьяго-де-Куба), Билефельда, Берлина, Страсбурга, Гамбурга и других.

Автор около 300 работ, опубликованных в отечественных и зарубежных изданиях.

Под его руководством защищено 59 кандидатские и 14 докторских диссертаций.

Действительный член Российской академии естественных наук, Академии социальных наук, Академии гуманитарных наук.

Ведёт активную общественную деятельность в университете: был членом профкома ЛГУ, председателем месткома ЛГУ, заместителем секретаря парткома университета, членом Горкома КПСС, более двадцати лет является членом Учёного совета университета, член диссертационного совета по защите кандидатских и докторских диссертаций по социологии.

Основные публикации 
 Нравственно-психологическое единство образа жизни советского народа. — Л., 1978 (перевод на эстонск. яз. — Таллин, 1982).
 Основы этнической психологии: Учеб. пособие. — СПб., 1991. — (Россия и русские).
 Характер народа и судьбы страны. Л., 1992 (в соавторстве) (2-е изд., доп. — Л., 2001).
 Социологическое общество им. М. М. Ковалевского. К 90-летию создания. — СПб., 2007 (в соавторстве).
 Классики российской социологии: Учеб. пособие. — СПб., 2007 (в соавторстве).
 Социология: состояние и перспективы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6. 1992. Вып. 4.
 Антропология в современном мире // Социально-политический журнал. 1993. № 5–6 (в соавторстве).
 М. М. Ковалевский в истории российской социологии и общественной мысли. — СПб., 1996 (соавтор и отв. редактор).
 Russische Mentalitaat // Gesellschaften in Europa. Общества в Европе. Хаген, 1997 (в соавт.).К проблеме человека в социологии // Вестник Межпарламентской ассамблеи. 1998. № 3.
 Социологическое мышление: пути и трудности формирования // Социологические исследования. 1999. № 1.
 М. М. Ковалевский и русская общественная мысль. — СПб., 2003 (соавтор и отв. редактор).
 Сибирь. Проблемы сибирской идентичности. — СПб., 2003 (соавтор и отв. редактор).
 Проблемы сибирской ментальности. — СПб., 2004 (соавтор и отв. редактор).
 Социология и социологическое образование в СПбГУ: традиции и современность // Социологические исследования. 2005. № 8 (в соавторстве).
 Российская социология: опыт и проблема изучения ее истории // Социологические исследования. 2007. № 7.
 Социология в Ленинграде—С.-Петербурге во второй половине XX века — СПб., 2008 (соавтор и отв. редактор).
 Социологические исследования в Ленинграде в 60–90-е годы XX века // Социологические исследования. 2008. № 6.
 Проблемы становления и функционирования политической культуры в современной России // Иностранные тенденции. Пекин, 2008. № 4 (на китайск. яз.).
 Социальное расслоение, неравенство и общественное настроение общества // Социальная дифференциация и социальная политика в России и Китае: сравнительный анализ. СПб., 2008.

Награды 
 Орден «Знак Почёта»
 Орден Дружбы
 Премия имени М. М. Ковалевского (2013) — за серию работ «Социокультурные процессы в сфере межнациональных отношений современного российского общества»
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1998)
 Заслуженный деятель науки Республики Бурятия
 медали
 Почётная грамота университета Ориенте (Куба)
 Медаль Кубинской академии наук
 Юбилейная медаль Билефельдского университета (Германия)
 Медаль имени Н. Д. Кондратьева
 Медаль имени П. А. Сорокина
 Серебряная медаль имени В. И. Вернадского
 Премия имени Г. И. Петровского

Литература 
 Антонов В. И. Под сенью университетской вознесшиеся имена: Буянто Санжиев (ИГУ), Арчжил Ильин (МГУ), Асалхан Бороноев (СПбГУ). Улан-Удэ, Изд-во БНЦ СО РАН, 2008.

Ссылки 
 
 

Выпускники философского факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Деканы Санкт-Петербургского государственного университета
Почётные профессора Санкт-Петербургского государственного университета
Заслуженные деятели науки Республики Бурятия
Лауреаты премии имени М. М. Ковалевского
Члены Ленинградского горкома КПСС